A Híd-Unió SE budapesti sportegyesület, melyet 2004-ben alapított Rétlaki Gergely, aki azóta is az egyesület elnöke.
Egy alapvetően amatőr jellegű sportközösségről van szó, a kevés külső támogatás mellett jellemzően a tagok által összedobott tagdíjból fedezi kiadásit. Célja, hogy az eredményesség mellett minél több embernek nyújtson amatőr sportolási lehetőséget, ezáltal jó hangulatú, támogató közösséget létrehozva.
Az egyesület sporttal kapcsolatos filozófiáját jól jellemzi az alábbi mondat és idézet:
 Sportolni öröm...
 "Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha. Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi sem sikerül. Nem baj, az a lényeg, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért, és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű." - Simon Tibor

Az első szakosztály a férfi labdarúgás volt, azóta ez jelentősen bővült. Jelenleg hét szakosztály működik az egyesület keretében:

Férfi labdarúgás

Női labdarúgás

Férfi kézilabda

Varánuszok 

A Híd-Unió SE "Varánuszok" kézilabda szakosztály az első edzéssel, 2011. január 6-án jött létre. Az első félévet a csapatépítésre szánta az egyesület, a 2011/2012-es szezontól szerepel a gárda a budapesti kézilabda bajnokságban.

A csapat jelenlegi és egykori igazolt játékosai
vastaggal a 2013/2014-es keretet alkotó játékosok

2011/2012-es szezon 
Az első szezon, amiben a Híd-Unió SE III. "Varánuszok" csapat szerepel.

Bajnoki mérkőzések

A téli bajnoki szünetben a csapat a 2012. évi téli terembajnokságban szerepel

Téli Terembajnoki mérkőzések
Játékosok eredményei a 2011/2012-es szezonban

2012/2013-as szezon 
Több változás is történt az új szezonra a csapat életében. Immár a régi-új edző, Zsikla György készíti fel a csapatot. Mivel az egyesület berkein belül megszűnt az egyik férfi kézilabdacsapat, így immár Híd-Unió SE II. "Varánuszok"-ok néven indul a bajnokságban a gárda, mégpedig átszervezések okán a budapesti második vonalban, azaz Budapest I/A bajnokságban.

Bajnoki mérkőzések

A téli bajnoki szünetben a csapat a 2013. évi téli terembajnokságban szerepel

Téli Terembajnoki mérkőzések
Játékosok eredményei a 2012/2013-as szezonban

2013/2014-es szezon 
Az egyesület keretén belül már csak a Varánuszok férfi kézilabdacsapat maradt, így immár Híd-Unió SE "Varánuszok"-ok néven indul a Budapest I/A bajnokságban a csapat.

Bajnoki mérkőzések
Játékosok eredményei a 2013/2014-es szezonban

2014/2015-ös szezon 
A Híd-Unió SE "Varánuszok"-ok csapata ismét a Budapest I/A bajnokságban indul.

Bajnoki mérkőzések

A téli bajnoki szünetben a csapat a 2015. évi téli terembajnokságban szerepel

Téli Terembajnoki mérkőzések
Játékosok eredményei a 2013/2014-es szezonban

Női kézilabda 

A női kézilabda szakosztály az első edzéssel, 2006. október 1-jén jött létre. A szakosztály alapítója, vezetője, és a csapat edzője Pataki Péter. Az első szűk évet a csapatépítésre szánta az egyesület, a 2007/2008-as szezontól szerepel a gárda a budapesti kézilabda bajnokságban.

A csapat jelenlegi és egykori igazolt játékosai
vastaggal a 2014/2015-as keretet alkotó játékosok

2007/2008-as szezon 
A Híd-Unió SE női kézilabdacsapatának első teljes szezonja, amikor is a budapesti kézilabda bajnokság I/B osztályában is elindult.
Az alapszakasz körmérkőzései alapján kialakult sorrend alapján három háromcsapatos csoportban folytak a küzdelmek. A Híd-Unió SE női kézilabdacsapata a 4-6. helyért küzdhetett, a másik két csapattal oda-visszavágós rendszerben, ahová a csapatok minden

Bajnoki mérkőzések
Játékosok eredményei a 2007/2008-as szezonban

2008/2009-es szezon 
A csapat második szezonját kezdte a budapesti kézilabda bajnokság I/B osztályában. A bajnokságban nőtt a csapatok száma, így bár jobb eredményeket ért el a gárda az előző szezonhoz képest, mégis a tabellán hátrébb végezett.

Bajnoki mérkőzések

A bajnoki szünidőben, 2009 januárjában és februárjában a csapat részt vett a Budapesti Kézilabda Szövetség által szervezett Egységes Téli Terembajnokságban. Rájátszásos rendszerben hét mérkőzést lejátszva az 5. helyezést szerezte meg a gárda.

A felsőházba az első három helyezett került, akik az egymás elleni eredményt továbbvitték, és a C2 csoport első három helyezettjével játszottak egy-egy mérkőzést.

Téli Terembajnoki mérkőzések
Játékosok eredményei a 2008/2009-es szezonban

2009/2010-es szezon 
Sajnos nehezen indult a szezon. Különböző okokból több meghatározó játékosra nem számíthatott a csapat az évad során, így felborítva az eddigi rendet és elveket, gyorsan, új igazolásokkal pótolta Őket a szakvezetés.
A szezon során továbbra is a Budapesti Kézilabda Bajnokság I/B osztályában szerepelt az egyesület, 22 mérkőzésen összesen 15 játékos játszott. A csapat végül csak a 9. helyet tudta megszerezni, az igen szoros középmezőny utolsó helyén végezett. Jelentős problémát okozott a szezon közben mutatott hullámzó teljesítmény, hiszen képesek voltak megverni a későbbi második helyezettet, és 22 góllal kikapni az egyik közvetlen riválistól.

Bajnoki mérkőzések

A csapat részt vett a 2010. évi Egységes Téli Terembajnokságban, ahol a C csoportban a második helyen végzett, miután az utolsó fordulóban a két veretlen együttes mérkőzését az ellenfél nyerte.

Téli Terembajnoki mérkőzések
Játékosok eredményei a 2009/2010-es szezonban

2010/2011-es szezon 
Az előző szezonbeli csapat lényegében együtt maradt. Az évad első felében igazolásokkal is erősödött a gárda.
A bajnokság felénél az 5. helyen állt a csapat mindössze egy ponttal lemaradva a feljutást érő 2. helytől. A szezon végére négy csapat küzdött az 1.-3. helyezésekért, végül a hidasok leszorultak a dobogóról, de így is eddigi legjobb szezonjukat zárták.

*A csapattól 2 büntetőpont levonva

Bajnoki mérkőzések

A téli bajnoki szünetben ismét a Téli Terembajnokságban játszott a csapat. A lebonyolítás rendje szerint a hat egyesület az alapszakasz során egy-egy mérkőzést játszik egymás ellen, majd rájátszás gyanánt az 1.-3., illetve a 4.-6. csapatok mérkőznek meg egymás ellen még egyszer, úgy, hogy mindegyik csapat viszi az összes alapszakaszbeli eredményét. Az utolsó mérkőzés a csapatnak már nem számított a végeredmény szempontjából, az első hat mérkőzés megnyerése, és a többi eredmény szerencsés alakulása okán az egyesület már egy fordulóval a bajnokság vége előtt győztesnek mondhatta magát.

Téli Terembajnoki mérkőzések
Játékosok eredményei a 2010/2011-es szezonban

2011/2012-es szezon 
Az előző szezonban elért negyedik hely végül is elegendő volt arra, hogy a csapat egy osztállyal feljebb, a Budapest I/A-ban szerepeljen ettől az évtől. A csapat ebben a szezonban új névvel szerepel: Híd-Unió SE "ELTE".

Bajnoki mérkőzések

A téli bajnoki szünetben a csapat újra indul a Budapesti Kézilabda Szövetség által kiírt Egységes Téli Terembajnokságban

Téli Terembajnoki mérkőzések
Játékosok eredményei a 2011/2012-es szezonban

2012/2013-as szezon 
Újra a Budapest I/A-ban szerepeljen a csapat.

Bajnoki mérkőzések

Játékosok eredményei a 2012/2013-es szezonban

2013/2014-es szezon 
Átszervezések miatt a szezon során a Budapest I. osztályban szerepel a csapat.

 Az FSZSE III csapatától 2 pont levonva 
Bajnoki mérkőzések
* A Convalexius SE csapata visszalépett a bajnokságtól, a mérkőzés eredménye hivatalosan törölve lett

** Az FSZSE III csapata nem állt ki a mérkőzésen

Játékosok eredményei a 2013/2014-es szezonban

2014/2015-ös szezon 
Továbbra is a Budapest I. osztályban szerepel a csapat.

Bajnoki mérkőzések

Játékosok eredményei a 2014/2015-ös szezonban

Férfi kosárlabda

Női kosárlabda

Sakk

Források

Külső hivatkozások 
 worldhandball.com
 handballbudapest.hu
 hidunio.hu
 Híd Kupa Hivatalos honlap 

Magyarországi sportegyesületek